Chiesa, la comunità dei fedeli che professano la fede cristiana
 chiesa, un edificio specificamente dedicato al culto religioso cristiano